Varejão ou Varajão pode se referir a diversos temas.

Pessoas 
Adriana Varejão, artista plástica.
Anderson Varejão, jogador de basquete brasileiro.
Cláudia Varejão, cineasta portuguesa
Claudia Varejão Wallin, jornalista brasileira radicada na Suécia
Lucilo Varejão (desambiguação)
Lucilo Varejão.
Lucilo Varejão Filho.
Lucilo Varejão Neto.

Maria Estela Veloso de Antas Varajão

Desambiguação